Øystein eller Eystein kan avse:

Norska kungar
 Öystein Magnusson (1088–1123), kung av Norge från 1103
 Öystein Haraldsson (1125/1130–1157), kung av Norge från 1142
 Östein Möyla – kung av Norge

Svenska sagokungar
 Östen av Ynglingaätten – enligt Ynglingasagan svensk sagokung av ynglingaätten
 Östen Beli (Östen Illråda) – en av Harald Hildetands söner, enligt Hervarar Saga

Se även
 Östen (mansnamn)